Куп европских изазивача у рагбију 2014/15. (службени назив: 2014–15 European Rugby Challenge Cup) је било 19. издање овог другог по квалитету, европског клупског рагби такмичења.

Учествовало је 20 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 5 група, а на крају је Глостер освојио титулу, пошто је у финалу у Лондону победио Единбург.

Квалификације за Куп европских изазивача у рагбију 2014—2015. 

Воспс - Стад Франс 30-29

Стад Франс - Воспс 6-20

Ровиго - Тбилси 22-18

Тбилси - Ровиго 21-24

Букурешт вулвси - Калвизиано 18-13

Калвизиано - Букурешт 13-10

Учесници 

 Букурешт вулвси 
 Зебре (рагби јунион) 
 Ровиго Делта 
 Авирон Бајон 
 Брив (рагби јунион) 
 Бордо бегл 
 Гренобл (рагби јунион) 
 Ла Рошел 
 Олимпик Лион 
 Стад Франс 
 Ојонакс (рагби јунион) 
 Глостер (рагби јунион) 
 Ексетер Чифс 
 Лондон Ајриш 
 Лондон велш 
 Њукасл Фалконс 
 Конот рагби 
 Единбург рагби 
 Њупорт Гвент Дрегонс 
 Кардиф Блуз

Групна фаза 

Жреб за групну фазу одржан је у Швајцарској 10. јуна 2014.

20 екипа подељено је у 5 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су првопласиране екипе и 2 најбоље другопласиране. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике.

О повлашћеним екипама у жребу одлучивала је европска клупска рагби ранг листа. Групна фаза се играла од 16. октобра 2014, до 25. јануара 2015.

После шест кола у нокаут фазу купа изазивача отишли су Лондон Ајриш, Ексетер, Њупорт, Единбург и Глостер као првопласирани и Њукасл, Конот и Кардиф као најбољи другопласирани клубови.

Група 1 

Кардиф - Гренобл 37-14

Лондон ајриш - Ровиго 70-14

Ровиго - Кардиф 18-33

Гренобл - Лондон ајриш 15-25

Гренобл - Ровиго 68-10

Кардиф - Лондон ајриш 24-14

Ровиго - Гренобл 17-20

Лондон ајриш - Кардиф 34-23

Кардиф - Ровиго 104-12

Лондон ајриш - Гренобл 43-41

Ровиго - Лондон ајриш 6-34

Гренобл - Кардиф 3-28

Група 2 

Конот - Ла рошел 48-12

Бајон - Ексетер 30-24

Ла Рошел - Бајон 25-13

Ексетер - Конот 33-13

Ла рошел - Ексетер 10-36

Конот - Бајон 42-19

Ексетер - Ла рошел 41-17

Бајон - Конот 27-29

Бајон - Ла рошел 14-0

Конот - Ексетер 24-33

Ексетер - Бајон 45-3

Ла рошел - Конот 20-30

Група 3 

 
Њукасл - Букурешт 43-19

Стад Франс - Њупорт 22-38

Њупорт - Њукасл 26-30

Букурешт - Стад Франс 9-13

Њукасл - Стад Франс 30-23

Букурешт - Њупорт 10-37

Стад Франс - Њукасл 31-24

Њупорт - Букурешт 69-17

Стад Франс - Букурешт 47-12

Њукасл - Њупорт 29-40

Њупорт - Стад Франс 30-19

Букурешт - Њукасл 10-52

Група 4 

Бордо - Единбург 13-15

Лион - Лондон велш 28-18

Лондон велш - Бордо 20-52

Единбург - Лион 25-17

Бордо - Лион 37-29

Единбург - Лондон велш 25-13

Лион - Бордо 37-28

Лондон велш - Единбург 6-24

Бордо - Лондон велш 26-3

Лион - Единбург 21-19

Единбург - Бордо 38-20

Лондон велш - Лион 12-17

Група 5 

Глостер - Брив 55-0

Зебре - Ојонакс 24-33

Брив - Зебре 21-26

Ојонакс - Глостер 15-25

Брив - Ојонакс 22-30

Глостер - Зебре 35-10

Зебре - Глостер 16-32

Ојонакс - Брив 22-17

Глостер - Ојонакс 33-3

Зебре - Брив 23-13

Брив - Глостер 20-31

Ојонакс - Зебре 20-3

Завршница такмичења 

Глостер је на путу до финала елиминисао Конот и Ексетер, а Единбург је надвисио Лондон ајриш и Њупорт. У финалу у Лондону пред више од 14 000 љубитеља рагбија, Глостер је победио Единбург и тако освојио Челинџ куп.

Финале

Статистика 

Највише поена

 Сем Хидалго-Клајн 99, Единбург

Највише есеја

 Лојд Вилијамс 6, Кардиф

Референце 

Сезоне купа европских изазивача у рагбију
Рагби у 2014.
Рагби у 2015.